

Топоним 
 Старгород — село в Сокальском районе Львовской области Украины.

Литература 
 Старгород — вымышленный город в романе Н. С. Лескова «Соборяне».
 Старгород — вымышленный город в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и их рассказах.

См. также 
 
 Старгородский, Артём Сергеевич